Tadashi Maeda ist der Name folgender Personen:

* Tadashi Maeda (Admiral) (1898–1977), japanischer Admiral
 Tadashi Maeda (Politiker) (1946–2013), japanischer Politiker
 Tadashi Maeda (Bankier) (* 1957), japanischer Bankier